

Cinema 
 Il capitano (His Woman) – film del 1931 di Edward Sloman 
 Il capitano – film del 1991 di Jan Troell

Televisione 
 Il capitano – serie tv italiana di Vittorio Sindoni

Pagine correlate 
Capitano (disambigua)
El Capitan